

Persone 
 Brady Bluhm – attore statunitense
 Heidrun Bluhm – politica tedesca
 Joshua Bluhm – bobbista tedesco
 Kay Bluhm – ex canoista tedesco
 Norman Bluhm – pittore statunitense